Мара (Марена) — Богиня Наві, темної ночі, страшних сновидінь, привидів, хвороб (мору), смерті. Ототожнюється з грецькою богинею Гекатою.
 Мара (Балтське божество)
 Мара — один з 30 регіонів Танзанії.
 Мара — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія, провінція Сассарі.
 Мара (річка) — річка в районі Мари в Кенії та Танзанії
 Мара — рід гризунів родини Кавієві.

Див. також 

 Маро
 Нара (значення)